Саад, Са‘д ( — «Счастье») — арабское мужское имя.

Имя 
 Сад ибн Муаз (ум. 627) — сподвижник пророка Мухаммеда, глава клана Абд аль-Ашхаль племени аус в Медине.
 Сад ибн Убада (ум. 635) — сподвижник пророка Мухаммеда, один из лидеров мединского племени Хазрадж.
 Саад ибн Абу Ваккас (595—674/675) — сподвижник пророка Мухаммеда, одним из первых принял ислам в возрасте 17 лет.
 Саад Джумаа (1916—1979) — мыслитель, писатель, переводчик и премьер-министр Иордании.
 Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах (1930—2008) — эмир Кувейта из династии ас-Сабах.
 Саад аль-Харти (род. 1984) — саудовский футболист, нападающий сборной Саудовской Аравии и клуба «Ан-Наср».
 Саад аль-Шазли (1922—2011) — начальник штаба египетской армии в ходе Октябрьской арабо-израильской войны.

Фамилия 
 Саад, Брэндон (род. 1992) — американский профессиональный хоккеист.
 Саад, Наташа (1974—2007) — датская певица и рэперша.
 Саад, Педро Антонио (1909—1982) — эквадорский политик и юрист, деятель коммунистического и рабочего движения Эквадора.
 Саад, Суни (род. 1992) — ливанско-американский футболист.

Однокоренные имена 
 Сауд ( — «Счастливый»)
 Садулла ()
 Саадат ( — «Счастье»).
 Саади. Садуддин. Саид (имя). Масуд.
 Асаад (Счастливейший).

Топонимы 
 Саада
 Саада (мухафаза)

Арабские имена